Струнный квартет № 16 — многозначный термин.

  
  
 
 
 
 
 Струнный квартет № 16 (Шпор)

См. также